Artëm Mamin – calciatore russo, difensore
 Asqar Mamın – politico kazako
 Dmitrij Mamin-Sibirjak – scrittore russo
 Jurij Mamin – regista e sceneggiatore russo